Der Istanbul Lale Cup 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Istanbul. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 8. bis 14. August 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Istanbul